Алексей Николаевич Старостин (1926 — 2005) — специалист в области электрофизики, профессор кафедры электрофизики, декан факультета автоматики и вычислительной техники (АВТФ) (1977-1984) Московского энергетического института.

Биография 
Алексей Николаевич Старостин родился 26 июня 1926 года в деревне Хохлачи Владимирской области в крестьянской семье. 

В 1943 году, недоучившийся один год в школе, Алексей Николаевич был призван в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны. Учился в военно-инженерном училище, воевал командиром взвода инженерной разведки в частях III Белорусского фронта. За участие в операциях по подготовке штурма и взятие Кёнигсберга был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга». Закончил войну на Халхин-Голе, воевал в горах Большого Хингана. Был контужен и тяжело ранен. Награжден медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». В 1946 году, после лечения и демобилизации, уехал в свою деревню, где работал в колхозе и завершил среднее образование.

В 1947 году Алексей Николаевич Старостин поступил учиться на 1-й курс факультета электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ, а в 1951 году по решению Минвуза СССР в составе группы был переведен в Московский механический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»). В феврале 1953 года окончил с отличием МИФИ по специальности «Физическое приборостроение».

В 1954 году начал свою педагогическую деятельность с должности ассистента кафедры «Промышленная электроника» МЭИ, в 1955 году был зачислен в аспирантуру МЭИ. С 1960 года работал на кафедрах инженерной электрофизики; теоретических основ электротехники и электрофизики (ТОЭЭФ); электрофизики.

В МЭИ Алексей Николаевич читал курсы лекций «Импульсная техника», «Электроника», «Импульсная электронная техника». Является автором около 60 научных работ, под его руководством в институте подготовлено и защищено 10 кандидатских диссертаций.

В 1962 году А. Н. Старостин защитил кандидатскую диссертацию. В декабре 1976 года Алексею Николаевичу было присвоено ученое звание доцента, а в 1980 году — ученое звание профессора. С 1977 по 1984 год работал в должности  декана АВТФ,  профессора кафедры электрофизики.

Область научных интересов: исследование влияния гамма-радиации и ионизирующего облучения на статическую устойчивость и динамические параметры интегральных схем.

Алексей Николаевич Старостин скончался в 2005 году в возрасте 79 лет.

Награды и звания 
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почета» (1980)
 Медаль «За взятие Кенигсберга»
 Медаль «За победу над Германией»
 Медаль «За победу над Японией»

Труды 
 Линейные усилители переменного сигнала. Учебное пособие по курсу «Импульсная электронная техника и основы микроэлектроники». Авторы: Алексей Николаевич Старостин, Александр Трофимович Кобяк, Анатолий Михайлович Осипов. Под редакцией А.Н. Старостина. Москва: Издательство МЭИ, 1982.

Литература 
 МЭИ: история, люди, годы: сборник воспоминаний. В 3 томах, 2010, Москва. «Издательский дом МЭИ» т. 3 с. 155.
 Институт автоматики и вычислительной техники Московского энергетического института (технического университета) (1958—2008) / под ред. В.П. Лунина, О.С. Колосова. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — 256 с., ил. ISBN 978-5-383-00311-4.

Ссылки 
 Алексей Николаевич Старостин

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Разведчики Великой Отечественной войны
Выпускники МИФИ
Преподаватели МЭИ
Участники советско-японской войны (СССР)